АТУ (ату) — многозначный термин, означающий:

 Ату (карты) (в игральных картах) — козырь и игра в свои козыри.
 Ату — тропический циклон, сформировавшийся к востоку от Вануату в Тихом океане 18 февраля 2011 года.

Аббревиатура 
 Аварийно-тормозное устройство — аварийно-тормозное устройство устройство на ВПП.
 Алматинский технологический университет — высшее учебное заведение в Алматы (Казахстан).
 Аспирационно-технологическая установка

См. также 
 Атту

Примечания